Nogometni klub "Zrinski" nastao je 31. srpnja 1994. godine ujedinjenjem triju klubova s područja mjesnih odbora Medsave, Vrbovec, Farkaševec, Domaslovec i Hrastina. Bio je to logičan čin, jer je NK "Mladost" Domaslovec prestao s djelovanjem, NK "Ogranak" Farkaševec je zamrznuo status tijekom Domovinskog rata, a jedini aktivni NK "Budućnost" Medsave-Vrbovec bio je u sve većim poteškoćama. Športski su djelatnici, predvođeni Jurjom Lastovčićem, Josipom Vrančićem, Ivom i Mladenom Vlahovićem te Božom Beljakom, uvidjeli da je jedino rješenje za opstojnost nogometa na tom području ujedinjenje i zajednički rad. Na osnivačkoj skupštini u Domaslovcu prvi je predsjednik postao Josip Mustafić, a za tajnika je izabran Mladen Vlahović. 

Već prve sezone 1994/95. Nogometni klub "Zrinski" je osvojio prvo mjesto u I. županijskoj ligi -zapad i ušao u III. hrvatsku nogometnu ligu. Treneri su bili Pavao Lastovčić i Zvonko Vučković, a igrači Darko Dragoša, Ivica i Josip Vrančić, Ivan Draclin, Franjo, Mladen (Hoze) i Mladen Vlahović, Ivica, Željko i Mladen Horvat, Željko Kožarec, Ivica Zrinjan, Josip Škrobot, Ante Dolić, Mario Stanić i Miljenko Radovanić. U sezoni 1995/96. nogometaši "Zrinskog" natjecali su se u III. HNL-središnja skupina i na kraju sezone zauzeli solidno osmo mjesto, pojačani s nekoliko igrača iz NK Samobor (Ante Ištuk, Stjepan Bašić, Robert Štrbac i Dario Janković). U svibnju 1996. godine za predsjednika Upravnog odbora došao je Božo Jurković, poznati samoborski gospodarstvenik i dokazani športski djelatnik u judo športu. Njegovim dolaskom počele su i značajnije akcije na uređenju i dogradnji športskog centra i klupskih prostora. U sezoni 1996/97. Nogometni klub "Zrinski" natjecao se i dalje u III. HNL -središnja skupina. Na igralište "Široki grm" u Farkaševcu dolazile su renomirane momčadi, a "Zrinski" je u mrtvoj utrci sa "Stupnikom" i "Trnjem" zauzeo drugo mjesto. Značajno je da nisu izgubili niti jednu utakmicu u Farkaševcu i da je bivši prvoligaš, Nogometni klub "Dubrava", poražen s 5 - 0. Momčad "Zrinskog" protiv "Dubrave" igrala je u sastavu: Dragoša, Kujundžija (Dragozet), F. Vlahović, Hercigonja (Plevko), Vegel, Fučkar (M. Vlahović), Raguž, Radoš, Štrbac, Vujeva, Škrobot. Trener je bio Josip Galić. Međutim, došlo je do reorganizacije natjecanja i "Zrinski" je otišao u sustav natjecanja Jedinstvene županijske lige i osvojio 9. mjesto na kraju sezone.

Zrinski od 2000. godine do danas 

Kroz klub su u kratkoj povijesti prošli poznati igrači: I. Radoš, V. Vujeva, I. Vitko, B. Vulejlija, N. Vidiček, A. Kovačević, I. Milas, S. Bandalo, D. Kablar, S. Terihaj, R. Štrbac, A. Ištuk, S. Bašić, I. Kos, M. Sergo, R. Mustapic i V. Deak. Uz gore navedene trenere, u klubu su bili treneri i Božićević, Doberšek, Vegel, M.Vlahović, Dragozet, Bašić, Lujanac, Smiljanec, Murić, Miletić, Brlek, Lovrentjec i Katovčić. Od klupskih dužnosnika najučinkovitiji je bio Božo Jurković, koji je do 2009. godine jedini koji mora osigurati financijsku stabilnost i sve uvjete za funkcioniranaje kluba. Svi uspjesi pokrenuti su njegovim dolaskom u klub a danas je gotovo nezamislivo i neprocjenjivo sve dosad urađeno u klubu u tako kratkoj povijesti s njim na čelu, a tu su ga u organizacijskom i izvršnom dijelu slijedili još neki entuzijasti na čelu s "katicama za sve" tajnikom Mladenom Vlahovićem i blagajnikom Dragutinom Prešnjakom. Treba istaknuti i ostale koji se u kratkoj povijesti kluba pridonijeli da klub postane to što je danas, a tu prije svih treba spomenuti:, J. Lastovčića, V.,B. i I. Vlahovića, P. Mihalinca, B. Dobranića, V. Vrančića i J. Mustafića. B. Beljak, J. Burica, Z. Kodrnja, I. Rukavina. 

U sezoni 1998/99. momčad je pomlađena, a sve se više pozornosti posvećuje pionirima i juniorima. S najmlađima radio Dragutin Prešnjak. Veliku ulogu omladinskog pogona odigrao je Damir Dragozet koji je u radu omladinske škole sudjelovao do 2008. godine te je višegodišnjim uspješnim i kontinuiranim radom stvorio nekoliko igrača koji dan danas igraju za seniorsku momčad. Svakako najveći uspjeh u mlađim kategorijama je onaj iz ove 2001/2002 sezone kada su naši mlađi pioniri osvojili prvo mjesto u prvoj jedinstvenoj ligi pored klubova iz znatno višeg ranga i reputacije: NK Inker, NK Samobor, NK Radnik, NK Vrbovec i drugi. Uz to još su osvojili obje kategorije pionira u sezoni 1999/2000 prva mjesta u svojim ligama i kup NS Samobor.  Godine 2006. kadeti pod vodstvom D. Dragozeta ostvaruju vjerojatno najveći uspjeh Samoborskog nogometa kad su u pitanju mlađe uzrasne kategorije, osvajanjem kupa NSS-a i NSZŽ-a dolaze do finala kupa Središta te službene utakmice protiv NK Dinamo-Zagreb i ulaska u 10 najboljih kadetskih ekipa u Hrvatskoj. 

Godine 1999. osnovana je i momčad veterana koja je redovno igrala u ligi NSS-a preko 10 godina, a ugašena je nakon što je preminuo čovjek koji ju je osnovao i vodio dugi niz godina - legendarni Božo Vlahović - Sina.

Nakon odlaska B. Jurkovića iz kluba, za predsjednika je izabran Ž. Radovanić koji je uz tajnika Mladena Vlahovića vodio klub do 2015. godine te je u tom periodu napravljen značajan pomak u organizaciji samog kluba. 2015. godine predsjednik je bio Juraj Milječki, a od 2016. godine Robert Kirin koji je na toj dužnosti i danas. Uz njega klub s pozicije Direktora od 2014. godine vodi Mario Vlahović, a pomaže im i još nekoliko entuzijasta, u početku K. Belak i I. Koletić, a kasnije R. Horvat, B. Černauš, M. Radovanić, M. Vlahović, D. Prešnjak i ostali. Od 2016. do 2021. godine klub se organizacijski i financijski konsolidirao, a uz pomoć grada Samobora napravljeni su i veliki infrastrukturni zahvati: promjena krovišta i legalizacija objekta, rasvjeta kompletnog pomoćnog igrališta, natkrivanje tribine te svakako najveći projekt koji je započeo početkom 2021. godine - izgradnja terena s umjetnom travom.

Najuspješnije sezone 

Najuspješnija sezona u novijoj povijesti kluba je 2017./2018. godine u kojoj postajemo prvaci Prve županijske nogometne lige Zapad i branimo naslov KUP-a NSS-a. Momčad je vodio trener Denis Murić, a tokom sezone igrali su: Ištuk Jurica, Kožarec Ivan, Mataušić Neven, Draclin Domagoj, Vrančić Filip, Brdarić Karlo, Šarić Josip, Grgečić Matija, Horvat Marko, Župančić Matija, Margarin Domagoj, Koletić Josip, Ratešić Tomislav, Vrančić Tomislav, Stanec Josip, Horvat Antonio, Kovačević Damir, Šarić Antun, Horvat Goran, Vrančić Danijel, Šarić Krešimir, Cvetković Filip, Bilogrević Dražen, Škrnanc Vili, Horvat Anđelko, Andabak Ante, Šicl Igor, Bošnjak Marijo, Ratešić Damjan, Vrančić Dominik, Horvat Petar, Marić Mateo, Stanec Josip i Zrinjan Matej. Cijelu sezonu dečki su na majicama imali natpis "Ovo je za Matu" u sjećanje osnivača kluba Matu Vlahovića koji je preminuo pred sam početak sezone.

U sezoni 2020./2021. koja se odigravala pod strogim epidemiološkim pravilima zbog prevencije širenja zaraze COVID-19 te je zbog istoga u nekoliko navrata treniranje bilo zabranjeno, naši seniori su ponovili osvajanje Prve županijske nogometne lige Zapad s velikih 85 bodova. Cijele sezone vodili smo mrtvu utrku za naslov prvaka s ekipom NK Bregane, a naslov prvaka osvojili smo u direktnoj međusobnoj utakmici 3 kola prije kraja pobjedom u Bregani rezultatom 1:2. Cijele sezone ekipu su žustro bodrili navijači "Šumari" koji su se ponovo okupili te tako zaista bili dodatan motiv i velika podrška igračima u ovoj napornoj sezoni. Ekipu je vodio trener David Kižlin koji je sigurno i najzaslužniji za ovaj veliki uspjeh i ulazak u viši rang natjecanja.

Sezona koju isto tako treba spomenuti je i ona 2001/2002 u kojoj momčad seniora zauzima na kraju sezone 6. mjesto u JŽNL s istim brojem bodova kao i 4(46).A u sastavu Čerkez, Husta, Petrić, Dekalić, Erbežnik, Mužević, Suša, Štrbac, Škrobot, Dragozet, Šicl, Herger, Petrof, Radek, Vučković, Jankavić, Milković, Miočević, Vlahović, Herman i Šebek. Uz tehnika Franju Vlahovića i trenera Mladena Vlahovića.
Zrinski